Cache (tijdelijk geheugen), een opslagplaats waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen om sneller toegang tot deze data mogelijk te maken. 
Cache (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
Cache (Utah), een plaats in de Verenigde Staten
Caché (film), een film uit 2005 van Michael Haneke
Caché (software), een database
Geocaching, een schat in het spel Geocaching